Coppa delle Coppe 1971-1972 – edizione della competizione di calcio europea
 Coppa delle Coppe 1971-1972 – edizione della competizione di pallacanestro femminile europea
 Coppa delle Coppe 1971-1972 – edizione della competizione di pallacanestro maschile europea